

Codici 
 KWP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di West Point (Alaska) (Stati Uniti)
 kwp – codice ISO 639-3 della lingua kodia

Altro 
 kWp – simbolo del kilowatt picco